ZPC steht für:
 Flughafen Pucón (IATA-Code), Flughafen von Pucón, Región de la Araucanía im Süden Chiles

zpc steht für:
 Choápam-Zapotekisch (ISO-639-3-Code), eine der Sprachen des Zapotekischen in Mexiko

Abkürzung